Kruhl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heinrich Kruhl (1798–1870), deutscher Lehrer und Politiker
 Helmut Kruhl (1928–2011), deutscher Fußballspieler
 Mitja Kruhl (* 2003), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Krull
 Król
 Crull
 Gruhl